Premier gouvernement Habib Bourguiba, du  au  ;
 Second gouvernement Habib Bourguiba, du  au .